Eurite o Éurite (Εὐρύτη / Eurytē) es el nombre de dos personajes de la mitología griega:

 Éurite, una hija de Hipodamante, el hijo del río Aqueloo. Casó con Partaón, rey de Calidón, y tuvo de él numerosa descendencia. Entre sus hijos destacaron Eneo, Agrio, Alcátoo, Melas, Leucoteo y Estérope.

 Éurite, una ninfa amante de Poseidón, con el que tuvo a Halirrotio, que intentó violar a Alcipe, hija de Ares, y fue muerto por éste.

Fuentes 

 Biblioteca mitológica I y III.

 HIGINO: Fábulas XIV.

Personajes de la mitología griega